Britain's Next Top Model (Топ-модель по-британски или Следующая топ-модель Британии ) — британское реалити-шоу, в котором участницы состязаются за звание «Топ-модели по-британски» и получают шанс начать карьеру в модельном бизнесе. Впервые реалити появилось на канале Sky Living .

Шоу основано на формате Топ-модель по-американски. С 7 сезона в шоу могут принимать участие конкурсантки из Ирландии, после этого проект начал называться «Топ-модель по-британски и ирландски», до 7 сезона шоу называлось «Топ-модель по-британски».
28 октября 2013 года шоу было закрыто.

Формат 
Участницы в течение нескольких недель живут в одном доме, принимая участие в конкурсах, фотосессиях, встречах с представителями индустрии моды. Каждую неделю исключается одна из конкурсанток. Победитель получает контракт с модельным агентством и другие призы.

Судьи 
В настоящее время в жюри входят: Эбби Клэнси, Ники Джонстон и Макс Роджерс. В прошлом в состав жюри входили Лиза Бутчер, Мари Хэлвин, Лиза Сноудон, Пола Гамильтон, Хагги Рагнарссон, Джонатан Фанг, Джерри Дево, Луи Мариетт, Эль Макферсон, Жюльен Макдональд, Грэйс Вудворд, Чарли Спид, Тайсон Бекфорд, Уитни Порт, Данни Миноуг, Пол Скалфор и Хилари Александр. Каждую неделю на совете жюри появляется авторитетный в мире моды гость.

Таблица сезонов

Интересные факты 
 Семь участниц, а именно : Жасмиа Робинсон (2 сезон), Луиз Уоттс (3 сезон), Кэтрин Томас (4 сезон), Эшли Браун, Аннализ Дейз, Софи Самнер (все — 5 сезон), Алиша Уайт (6 сезон) - принимали участие в 18 сезоне «Топ-модель по-американски» под названием «Британское нашествие». Победителем стала конкурсантка из Великобритании — Софи Самнер.
 Участница 7 сезона (2011 г.) Юстэ Юзапайтитэ приняла участие в 2014 г. в 5-м сезоне аналогичного шоу - "Топ-модель по-русски" под названием "Международный сезон". В 5-м, "Международном сезоне", Юстэ представляла мигрировавших в Великобританию русских и имеющих русские корни девушек. На этом проекте она заняла 2-ое место.

Ссылки 
 She’s so over The Hills: Whitney Port to join Elle Macpherson on new Britain and Ireland’s Next Top Model panel
 Elle McPherson and Tyson Beckford in Dubai to film for Britain and Ireland’s Next Top Model
 Britain & Ireland’s Next Top Model returns, with new girls and new judge s

Телепередачи Великобритании
Телепередачи о моде
Интернациональные телепроекты
Телепередачи, запущенные в 2005 году